Szász ist die ungarische Bezeichnung für:
 einen Angehörigen der Sachsen oder einen Bewohner des Bundeslandes Sachsen
 einen Siebenbürger Sachsen
 einen Zipser Sachsen

Szasz oder Szász ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Szasz (* 1947), US-amerikanischer Umweltsoziologe
 Barbara Maria Szasz (1841–1916), deutsch-britische Afrikaforscherin, siehe Florence Baker
 Béla Szász (1910–1999), ungarischer Journalist und Autor
 Emese Szász-Kovács (* 1982), ungarische Degenfechterin und Olympiasiegerin
 Iosif Szasz (* 1932), rumänischer Politiker (PCR)
 János Szász (* 1958), ungarischer Film- und Theaterregisseur
 Károly Szász (1865–1950), ungarischer Politiker, Journalist, Schriftsteller und Präsident des Abgeordnetenhauses
 Nora Szász (* 1962), deutsche Frauenärztin
 Otto Szász (1884–1952), ungarischer Mathematiker
 Sari Szasz (1922–2006), rumänische Tischtennisspielerin
 Stephan Szász (* 1966), deutscher Schauspieler
 Thomas Szasz (1920–2012), US-amerikanischer Psychiater ungarischer Herkunft
 Tibor Szász (* 1948), ungarischer Pianist und Hochschullehrer
 Zahava Szász Stessel (* 1930), ungarisch-amerikanische Überlebende des Holocaust

Szász ist der Name folgender Orte:
 Szász, bis 1888 Name der Gemeinde Sása in der Slowakei

Szász ist ein häufig vorkommender Namenspräfix ungarischer Namen siebenbürgischer Orte:
 Szászapátfalva, Szászalmád, Szászegerbegy etc.

Siehe auch:
 Sass
 Saas
 Saaß